Gibb (rivier) in Australië
 Andy Gibb (1958-1988), Engels singer popzanger en tieneridool
 Barry Gibb (1946), Engels popzanger, songwriter en producer
 Maurice Gibb (1949-2003),  Engels zanger, bassist en componist
 Robin Gibb (1949-2012), popzanger en songwriter
 Brothers Gibb of Bee Gees, een popgroep met Robin, Maurice en Barry Gibb

Zie ook
Gibbs